John Scott Haldane (1860-1936) est un physiologiste irlandais.
John Haldane est un philosophe et un commentateur social catholique.